OpenCores — свободное сообщество людей, интересующихся разработкой цифрового открытого аппаратного обеспечения при помощи автоматизированных средств проектирования электронных компонентов, с подобным же отношением к движению свободного программного обеспечения.

Компоненты, изготовленные по инициативе OpenCores используют несколько разных лицензий на программное обеспечение, но наиболее часто это GNU LGPL, которая устанавливает, что любые изменения компонентов должны быть доступны для сообщества, при этом вы можете использовать их одновременно с проприетарными компонентами.

Библиотека будет состоять из конструктивных элементов процессоров, контроллеров памяти, периферийного оборудования, материнских плат и других компонентов. Появляющиеся производители полупроводников могут свободно пользоваться информацией и проектами в соответствии с их лицензиями.

В настоящее время акцент делается на цифровые модули, называемые «cores» (ядра), также широко известные как IP Cores. Компоненты используются для создания как обычных интегральных микросхем (ASIC), так и для ПЛИС.

Проекты ядер выполнены на языках описания аппаратуры Verilog, VHDL и SystemC, которые могут быть синтезированы также для кремния или матричного кристалла.

Проект ставит своей целью использовать общедоступную открытую системную шину Wishbone и поэтому большинство компонентов адаптированы для работы с ней.

Множество компонентов созданных участниками OpenCores включает в себя:

 OpenRISC — центральный процессор с RISC-архитектурой
 Клон Zilog Z80
 Контроллер USB 2.0
 Контроллер Ethernet, работающий в трёх режимах — 10, 100 и 1000 Мбит/с
 Различные аппаратные реализации криптографических шифраторов, например, DES, AES и RSA
 Шина HyperTransport
 Ядро микроконтроллера PIC16F84
 Zet (англ.) — ядро x86-совместимого процессора.

См. также 

 Открытое содержание
 Свободное содержание

Ссылки 
 Официальный сайт сообщества

Открытое аппаратное обеспечение
Свободный контент